Фулга () — комуна в Румунії, у повіті Прахова.
 Фулга () — село в Румунії, у повіті Бузеу. Входить до складу комуни Чернетешть.